Pirich ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Pirich (1906–1980), Journalist, Redakteur und Schriftsteller
 Karl Pirich (1875–1956), österreichischer Architekt